Кркобабич, Иван — сербский политик.

Биография 
В 2007 основал Единую партию пенсионеров Сербии.

В 2008 Единая партия пенсионеров Сербии вошла в блок с СПС и Единой Сербии и пришла в парламент.

С 2012 до 2014 года был вице-премьером и министром труда Сербии.

Йован Кркобабич умер в 2014 году в возрасте 84 лет. Его преемником на посту лидера партии стал его сын Милан Кркобабич.

Семья 
Сын Милан — тоже политик.

Примечания 

Министры Сербии
Умершие в 2014 году
Родившиеся в 1930 году